Gens Àtia, família romana plebea.
 Àtia (mare d'August), mare d'Octavi (August)